Вальмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Вальмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Вальмон — назва кінострічки режисера Мілоша Формана.